Меньшиково — название населённых пунктов в России:
 Меньшиково — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.

 Меньшиково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.

 Меньшиково — деревня в Хомутовском районе Курской области.

 Меньшиково — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.

 Меньшиково — село в Венгеровском районе Новосибирской области.

 Меньшиково — деревня в Очёрском районе Пермского края.

 Меньшиково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Меньшиково — деревня в Островском районе Псковской области.

 Меньшиково — исчезнувшая деревня на территории Алексинского района Тульской области.

 Меньшиково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Меньшиково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Меньщиково